Ordet Lama har flere betydninger:
 Lama (person) – en lærd inden for buddhismen
 Lama (pattedyr) – et dyr, som tilhører familien kameldyr
 Lama (flod) – en flod i Rusland